Љускавци (лат. -{Pholidota}-, [Фолидота]), панголини или љускави мравоједи, је ред плаценталних сисара унутар кладуса Pholidotamorpha. Овај ред сисара обухвата подред Eupholidota, изумрлу породицу Eurotamanduidae, изумрли род Euromanis и несврстану изумрлу врсту Pholidota sp. (BC 16’08). Стручни назив за чланове овог реда сисара је фолидоти, али су такође знани и по неформалним називом (тј. надимком) „шишарке које ходају”. Љускавци су један од редова сисара са најмањим бројем живући представника. Једини живи представници овог реда сисара су врсте из породице Manidae.

Етимологија назива 

Назив панголин води поријекло од малајске ријечи пенггулинг (), што значи „онај који се склупчава”. Такође, овај назив води поријекло и од сличне малајске ријечи тенггилинг (), као и од индонежанске ријечи тренггилинг () и филипински ријечи балинтонг (), голинг () и танггилинг (), које имају исто значење.

Опис 

Љускавци су сисари који по свом изгледу подсјећају на мравоједе. Ови сисари посједују кратке ноге са дугим и оштрим канџама, које користе при копању земље и разбијању мравињака и термитњака. Поједине врсте користе своје канџе и при пењању и кретању по дрвећу. Такође, љускавци посједују и дуги реп, којег неке врсте користе и као пети уд са којим се припомажу при пењању. Лобање код љускаваца су издужене са њушком цјевастог облика. Љускавци немају зубе у вилицама и имају дуги љепљиви језик.

Једна од главни особина које дефинишу представнике реда љускавци, а која притом није присутна код други сисара, су велике заштитне крљушти (љуске) од кератина које им прекривају њихову дебелу кожу. Међутим, нису све врсте љускаваца у прошлости посједовале љуске. Ране врсте љускаваца (из изумрли родова Eurotamandua и Euromanis) нису биле прекривене са љускама, већ су биле прекривене длаком.

Највећа знана врста унутар реда љускавци (која је икада живјела на свијету) је била дивовски азијски љускавац (лат. -{Manis palaeojavanica}-), и била је дуга од 2,5 до 3 m. Највећа живућа врста љускаваца на свијету је џиновски љускавац (лат. -{Smutsia gigantea}-), која достиже дужину од 1,4 m.

Распрострањеност 
Данашњи живући представници љускаваца (породица Manidae) насељавају подручје Подсахарске Африке, јужне и Југоисточне Азије и јужне Кине. У прошлости, овај ред сисара је био распрострањен и на подручју источне Азије, Сјеверне Америке, сјеверне и јужне Африке и Европе.

Еволуција 
Према истраживањима љускавци, као ред сисара, воде поријекло од заједнички сјеверноамерички предака са изумрлим редом сисара Palaeanodonta, који су почетком палеоцена из Сјеверне Америке прешли на простор Европе, и одакле су се даље проширили на простор Азије, Африке и Сјеверне Америке. Најранији до сад знани представника овог реда сисара су се појавили средином еоцена (између 47,8 и 46,3 милиона година) и њихови фосили су пронађени на подручју данашње Њемачке (три врсте из три различита рода) и Намибије (једна засад научно неименована врста).

Понашање и екологија 

Љускавци живе у шупљем дрвећу или јазбинама, у зависности од врсте. Они су углавном ноћне животиње, а њихова исхрана се састоји углавном од мрава и термита, које хватају својим дугим језицима. Обично живе појединачно, а састају се једино да се паре. Женке у леглу рађају од једног до три потомка који одрасту за око двије године.

Систематика

Историја класификације 
У почетку, љускавци су били уврштени унутар реда крезубице (лат. -{Edentata}-), и заједно са цјевозупкама уврштени унутар групе Nomarthra, као сродници групе Xenarthra. Према мишљењу Ернста Хекела из 1895. године, група Nomarthra води поријекло из групе примитивни копитара Condylarthra и да данашње врсте љускаваца (тада груписане као род Manis) воде поријекло од хипотетског претка названог Archimanis. Међутим, каснија научна истраживања су оспорила статус реда Edentata као важећег кладуса сисасара.

Љускавци су касније као подред били уврштен унутар реда Cimolesta и унутар мирореда Ferae Представници изумрлог реда Palaeanodonta су једно вријеме били уврштавани као представници љускаваца.

Данашња генетским истраживањима су препознала љускавце као најближе живући сродници звијери и као засебан ред сисара унутар мирореда Ferae. Такође је утврђено да су најближи сродници љускаваца представници изумрлог реда Palaeanodonta, са којима чине кладус Pholidotamorpha.

Класификација 
Класификација реда Pholidota:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе реда Pholidota.

Временска распрострањеност

Унутар кладуса Pholidotamorpha

Унутар реда Pholidota

Види још 
 Класификација сисара
 Pholidotamorpha

Референце

Литература 

 F. Ameghino (1906) "La perforacion astragaliana en el Orycteropus y el origin de los Orycteropidae." Annales del Museo Nacional de Buenos Aires 6:59-95
 W. K. Gregory (1910) "The orders of mammals." Bulletin of the American Museum of Natural History 27:1-524
 O. Jaekel (1911) "Die Wirbeltiere. Eine Übersicht über die Fossilen und Lebenden Formen" ["The Vertebrates. An Overview of the Fossil and Living Forms"] viii-252
 
 
 
 Nowak, R. M. (1991) "Walker's Mammals of the World." Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 5th ed., 1: i–xlviii + 1–642 + xlix–lxiii and 2: i–xiii + 643–1629 pp. ISBN 0-8018-3970-X.
 
 
 
 R. J. Asher and K. M. Helgen (2010) "Nomenclature and placental mammal phylogeny". BMC Evolutionary BIology 10(102):1-9

Спољашње везе 

 Tree of Life of Pholidota